Repas ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Repas (* 1997), slowenischer Fußballspieler
 Žiga Repas (* 2001), slowenischer Fußballspieler

Repaš steht für:
 Repaš (Kroatien), Ortschaft im Norden Kroatiens

Siehe auch:
 Le Repas